Wölz oder Woelz bezeichnet:

 Velț, Dorf in der Gemeinde Bazna in Siebenbürgen, Kreis Sibiu, Rumänien (deutsch Wölz, Baaßen, Hermannstadt)
 Wölzerbach, Bach zur Mur in der Steiermark (Wölztal)

 Otto Wölz (1877–1962), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Walter Woelz (1892–1955), deutscher Jurist, Kaufmann, Wirtschaftsfunktionär und Unternehmer 

Siehe auch

 Oberwölz, Niederwölz (Steiermark)
 Oelhorn & Woelz, heute OEKA TECH Automotive